Дима () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арратия-Нервион. Занимает площадь 61 км². Население — 1 313 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи